Schpykolossy (ukrainisch ; russische Entsprechung /Schpikolossy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Schpykolossy (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Schpykolossy (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Schpykolossy (Kremenez)